Casselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold von Casselmann (1858–1930), Bayreuther Oberbürgermeister, Ehrenbürger der Stadt Bayreuth
 Wilhelm Theodor Oscar Casselmann (1820–1872), deutscher Gymnasiallehrer
 Wilhelm Casselmann (1831–1909), Reichstags- und Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Casselman
 Kasselmann